Ꙏ ꙏ (нейтральний єр) - кирилична літера, яку іноді неможливо визначити в рукописі, і натомість ставлять Ь або Ъ.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_Yer